Соревнования по биатлону среди мужчин в гонке с масс-старта на 15 км на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 18 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный центр биатлона расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки состоялся в 17:00 по местному времени (UTC+8). В соревновании приняли участие 30 спортсменов. Автоматически квалифицировались в масс-старт биатлонисты, занимавшие первые 15 мест в общем зачёте Кубка мира 2021/22, ещё 15 спортсменов отобрались по результатам прошедших олимпийских гонок.

Олимпийским чемпионом 2018 года являлся француз Мартен Фуркад, но он завершил карьеру и не выступал на Играх 2022 года.

Победил норвежец Йоханнес Тиннес Бё, это его четвёртая золотая медаль на Играх в Пекине и вторая в личных гонках. Всего Бё стал 5-кратным олимпийским чемпионом. Гонка проходила в трудных погодных условиях, все биатлонисты сделали как минимум два промаха на огневых рубежах.

Француз Кантен Фийон Майе был близок к тому, чтобы завоевать шестую медаль в шести гонках на Играх в Пекине (в его активе было два золота и три серебра), но три промаха на последнем рубеже отбросили его на итоговое четвёртое место.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU)